El término teoría conspirativa puede referirse a las siguientes páginas de Wikipedia:

Teorías 
 Teoría de conspiración, tentativa de explicar un evento o cadena de eventos, sucedidos o todavía por suceder, ya sea percibidos o reales, comúnmente de importancia política, social, económica, o histórica, por medio de la existencia de un grupo secreto muy poderoso, extenso, de larga duración y, generalmente mal intencionado.
 Anexo:Teorías conspirativas, listado de las teorías de conspiraciones no probadas más populares y conocidas, relacionadas con los planes clandestinos de algunos gobiernos, asesinatos, tecnología, y conocimientos secretos, así como de otros planes que se supone están detrás de ciertos acontecimientos políticos, culturales, e históricos.
 Teoría conspirativa del calentamiento global, suposición de que la teoría del calentamiento global es un fraude, perpetuado por razones financieras e ideológicas.

Cine, televisión, espectáculos 
 Teoría conspirativa con Jesse Ventura, programa de televisión creado y dirigido por Jesse Ventura, y emitido a partir del año 2009.